Bornemann ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Alfred Bornemann (* 1932), deutscher Fußballspieler
 Andreas Bornemann (* 1971), deutscher Fußballspieler und -manager
 Andreas Bornemann (Handballspieler) (* 1994), deutscher Handballspieler 
 Anna Bornemann (1874–1956), deutsche Malerin
 Bernd Bornemann (* 1955), deutscher Politiker (SPD)
 Dieter Bornemann (* 1967), österreichischer Fernsehjournalist
 Eduard Bornemann (1894–1976), deutscher Altphilologe
 Elsa Bornemann (1952–2013), argentinische Autorin
 Ernst Bornemann (Ernest Borneman; 1915–1995), deutsch-kanadischer Anthropologe und Sexualwissenschaftler
 Ernst Bornemann (Psychologe) (1912–1988), deutscher Psychologe, Sozialpädagoge und Hochschulprofessor
 Felix Bornemann (1861–1932), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler
 Felix Bornemann (Politiker) (1894–1990), deutscher Politiker (NSDAP)
 Folkmar Bornemann (* 1967), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Frank Bornemann (* 1945), deutscher Musiker und Produzent

 Georg Bornemann (1855–1936), deutscher Chemiker und Hochschullehrer

 Heinrich Ernst Bornemann (1780–1820), deutscher Jurist
 Helmut Bornemann (1902–1991), deutscher Ingenieur
 Hinrik Bornemann († 1499), deutscher Maler

 John Borneman (* 1953), US-amerikanischer Ethnologe
 Jürgen Bornemann (1950–2019), deutscher General
 Jutta Bornemann (1920–1999), österreichische Schauspielerin und Drehbuchautorin
 Karl Heinrich Bornemann (1874–1963), deutscher Politiker (SPD)
 Klaus D. Bornemann (* 1949), deutscher Fotograf und Schriftsteller
 Ludwig Heinrich Bernhard Bornemann (1817–1896), deutscher Richter
 Manfred Bornemann (1933–2012), deutscher Geologe und Sachbuchautor
 Michaela Bornemann (* 1971), österreichische Judoka
 Otto Bornemann (1891–1972), deutscher Politiker (DDP, DStP, NSDAP)
 Roland Bornemann (* 1955), deutscher Jurist und Hochschullehrer

 Timo Bornemann (* 2000), deutscher Fußballspieler

 Winfried Bornemann (* 1944), deutscher Schriftsteller

Siehe auch 
 Bornemannsches Haus
 Bormann
 Bornmann

Weblinks 
 Bornemann bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname